Тюгесен:
 Тюгесен, Йеспер (род. 1969) — датский футболист.
 Тюгесен, Миккель (род. 1984) — датский футболист.
 Тюгесен, Пол-Эрик (род. 1950) — датский футболист.
 Тюгесен, Сара (род. 1991) — датская бадминтонистка.